Базедов:
 Топоним
 Базедов — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания
 Базедов — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн
 Базедов — крупный замковый комплекс в земле Мекленбург — Передняя Померания

 Фамилия
 Базедов, Карл Адольф фон (1799—1854) — немецкий физик и врач
 Базедов, Иоганн Бернхард (1724—1790) — немецкий реформатор образования

См. также 
 Базедова болезнь

Ссылки 
 verwandt.de